Меленевский — фамилия. Известные носители:

 Меленевский, Олег Борисович (1951—2008) — советский и украинский актёр. Заслуженный артист Украины.
 Меленевский, Юлиан Марьянович (1878—1938) — российский политик, революционер, дипломат, публицист.